Die Nutzungssukzession gehört zu den Elementen der Stadtplanung und Stadterneuerung.

Hierbei beschreibt die Nutzungssukzession die Übernahme eines Hauses durch gewerbliche Mieter. Anfangs werden nur die unteren Etagen gewerblich vermietet, allerdings folgen immer schneller Vermietungen der oberen Etagen an, zum Beispiel, Dienstleistungsbetriebe und ähnliche Praxen/Büros.

Die Preise dieser Eigentumswohnungen steigen folglich rapide an, wodurch die Veränderung der Gebäudestruktur abgeschlossen werden kann. Nicht selten wird der komplette Wandel von Wohngebäude in ein Bürogebäude erst durch Abriss und Neuerrichtung vollzogen.

Städtebau